Archieparchia Aleppo (maronicka)
 Archieparchia Aleppo (melchicka)
 Archieparchia Aleppo (ormiańskokatolicka)